„Karlson” se poate referi la:
 Peter Karlson (1918–2001), chimist german
 Phil Karlson (1908–1985), regizor american
 Greta Karlson, actriță americană
 Christian Karlson Stead, scriitor neozeelandez
 Hans Karlsson, om politic suedez